Сан-Мате́о () — округ в штате Калифорния (США). Административный центр — город Редвуд-сити.

История 
Округ образован в 1856 году. В него вошли части территорий округов Сан-Франциско и Санта-Круз.

География 
Округ Сан-Матео расположен на полуострове Сан-Франциско южнее города Сан-Франциско. В северной части округа находится международный аэропорт Сан-Франциско, который административно относится к округу Сан-Франциско, а в южной начинается Кремниевая долина.

Согласно данным Бюро переписи населения США, общая площадь округа составляет  км².

Демография 
Согласно данным переписи населения США численность населения округа в 2010 году составила  человек.

Примечания 

Округа Калифорнии